Şereflikoçhisar o Şerefli koçhisarı, ciutat i districte de la província d'Ankara, a Turquia
 Çankiri Koç Hisarı o Ilgaz, ciutat i districte de la província de Çankırı a Turquia
 Koçhisar, Koç Hisar de Sivas, o Hafik, ciutat i districte de la província de Sivas a Turquia
 Koç Hisar de Mardin, moderna Kızıltepe, ciutat i districte de la província de Mardin al sud-est de Turquia
Nom derivat de l'àrab Kodja Hisar. Diverses poblacions de Turquia que per evitar confusions afegien a vegades el nom de la província o un nom que les identificava i modernament algunes han adoptat nous noms: